Илусион има више значења:

 Илусион (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Илусион (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику